Алекса́ндр Миха́йлович Жуко́вский: 
Жуковский, Александр Михайлович (1813—1856) — российский генерал-майор, состоял в Свите Его Императорского Величества.
Жуковский, Александр Михайлович (1939—2017) — советский и российский хоровой дирижёр, создатель «Хоровой капеллы мальчиков и юношей» города Иванова.
Жуковский, Александр Михайлович (1949—2014) — советский и российский врач, учёный, аллерголог-иммунолог, педиатр.